Matthew Stevens, Canadees jazzgitarist en -componist
Matthew Stevens, Brits snookerspeler